Царская Россия может означать:
 Русское царство
 Российская империя